Denise (Mato Grosso)
667 Denise
Denise Calls Up (no Brasil, Denise Está Chamando) — filme americano de 1996

Desambiguação